Canapville – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Dolna Normandia, w departamencie Calvados
 Canapville – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Dolna Normandia, w departamencie Orne